Ndowe peut désigner :
 les Ndowe, un ensemble de peuples de Guinée équatoriale ;
 le ndowe, leur langue.